Cluzel bezeichnet:

 Schloss Cluzel, ein Schloss im Département Haute-Loire in Frankreich

Cluzel ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Cluzel (* 1923), französischer Politiker
 Jean-Paul Cluzel (* 1947), französischer Funktionär
 Jules Cluzel (* 1988), französischer Motorradrennfahrer
 Sophie Cluzel (* 1961), französische Aktivistin und Politikerin